Айдарбеков — фамилия; имеет женскую форму Айдарбекова.
 Айдарбеков, Иманали (1884—1938) — советский государственный деятель, председатель Кара-Киргизского революционного комитета.
 Айдарбеков, Кайрат Нуртасович (более известен как Кайра́т Нурта́с; род. 1989) — казахстанский эстрадный певец.
 Айдарбеков, Курманкул (1919—1974) — бригадир колхоза «Алга» Кантского района Киргизской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Айдарбеков, Серик Кенганович — аким города Атырау  (20 августа 2012 — 19 июня 2014).
 Айдарбеков, Чингиз Азаматович (род. 1977) — киргизский дипломат, министр иностранных дел Киргизии.

Айдарбекова 
 Айдарбекова, Ташинбала (1906—?) — колхозница, Герой Социалистического Труда.

Примечания